Сеге́жа (, ) — город в Республике Карелия Российской Федерации. Административный центр Сегежского района, образует Сегежское городское поселение.

Этимология 
Название происходит от карельского sees (род. падеж sekehen) — чистый, светлый (кар. Seesjarvi — рус. Сегозеро).

География 
Город расположен на северо-западном берегу озера Выгозеро при впадении в него реки Сегежа, в 267 км от Петрозаводска, в 670 км от Санкт-Петербурга.

Сегежское городское поселение граничит с сельскими поселениями: Идельским на севере, Валдайским на юго-востоке и Поповпорожским на юго-западе. Через озеро Выгозеро на севере расположено Надвоицкое городское поселение.

Климат

История 
До XII—XIII веков основным населением местности были саамы. Позже появились карелы и первые русские переселенцы из новгородских земель.

В 1694 году беглые крестьяне и участники Соловецкого восстания основали Выгорецкий монастырь — «Выгорецкую обитель». Монастырь был расположен на реке Верхний Выг, но отдельные его скиты располагались и на берегах Выгозера.

Российская империя 
С начала 1800-х годов — Выгозерская волость Повенецкого уезда Олонецкой губернии. В начале XX века в Выгозерскую волость входили три крестьянских общества — Масельгское, Выгозерское и Койкиницкое.

С. Н. Соколов, исследовавший по поручению Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1904 году Повенецкий уезд, так описал Сегежу: «Эта деревня, если её можно так назвать… состоит из одного дома, обитателем которого является корел под именем Иуды, с семейством. Благодаря выгодному расположению его дома на большой сплавной реке и благодаря обилию окружающей местности зверями, птицами и рыбой, а также заливными лугами, его семейство всегда обеспечено всем необходимым и не терпит большой нужды. Единственное неудобство этого селения — это почти полное отсутствие к нему дорог».

В 1915 году, во время Первой мировой войны, началось строительство Мурманской железной дороги. Её южный участок, длиной 356 вёрст, начинался от Петрозаводска и заканчивался Сорокской бухтой. Этот участок пролегал через Повенецкий уезд. В Выгозерской волости была построена станция IV разряда «Сегежа». В ноябре 1916 года железная дорога была принята в эксплуатацию.

В 1916 году по новой железной дороге до Сегежи проехал М. Бубновский. Его путевые заметки «По новому пути» были изданы в феврале 1917 года в журнале Известия Архангельского общества изучения Русского Севера.  Станция Сегежа. Обычные казённые постройки, приёмный покой, плюс мелкая лавочка, а в ней: сельди 25 к. шт., огурцы 5 к. шт, конфекты, момпасье 1р. 20 к. фунт. Всё! (товар был, да вышел!).
— Тут было такое дикое место, что нельзя было попасть в Надвоицу, а теперь возник целый посёлок,  которому позавидует не одна русская деревня, ибо в этом посёлке и телеграф, и телефон, и доктор, и мелочная лавка. Станция носит название по имени р. Сегежи. Сегежа десятая сплавная река, считая от г. Кеми, через которую проходит железная дорога на расстоянии приблизительно верст 160.

Советская Россия 
В 1923 году, после завершения советско-финской войны 1921—1922 годов Карельская трудовая коммуна была преобразована в Автономную Карельскую ССР.

В августе 1928 года по постановлению ВЦИК была проведена административная реформа в республике — вместо 55 волостей и 7 уездов были созданы 26 районов, в том числе и Сегежский район. Его территория в то время составляла 7620 км². В 1928—1930 годах Сегежа — административный центр района.

В апреле 1930 года по декрету ВЦИК было произведено укрупнение административных районов АКССР, в результате Сегежский район был упразднён, а его территория отошла к Медвежьегорскому, Повенецкому и Сорокскому районам. Посёлок Сегежа вошёл в состав Медвежьегорского района.

В 1932 году началось активное строительство Беломоро-Балтийского канала. Уже в 1932 году уровень воды в Выгозере был поднят на 6 метров. В связи с частичным затоплением посёлка Майгуба, лесозавод и все другие предприятия перевели в Сегежу. В мае 1933 года лесозавод начал давать продукцию, а летом завершилось строительство Беломоро-Балтийского канала. В 1933 году затопление водохранилища до проектной отметки в 7 метров было закончено.

С ноября 1933 года силам заключённых Белбалтлага началось строительство Сегежского лесохимбумажного комбината.

В 1935 году СНК СССР принял широкую программу развития целлюлозно-бумажной промышленности. В этой программе был пункт о строительстве лесохимбумкомбината в Сегеже. В том же году в посёлок прибыла первая группа строителей, которые заложили фундаменты промышленных зданий и первых домов города.

В январе 1938 года было построено здание школы № 1.

1 июля 1939 года состоялся пуск в эксплуатацию первой очереди нового предприятия — Сегежского ЦБК.

В ноябре 1941 года из прифронтовой Сегежи школа была переведена в деревню Вожмогора. В здании школы в Сегеже разместился военный госпиталь № 2217. В годы Великой Отечественной войны комбинат Сегежский ЦБК выпускал миномёты и мины. Но уже к маю 1943-го удалось получить целлюлозу и несколько рулонов крафт-бумаги.

26 декабря 1943 года указом президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР рабочий поселок Сегежа получил статус города, с 1945 года — административный центр вновь образованного Сегежского района.

В марте 1945 года вновь образован Сегежский район.

В 1950—1960-х годах Сегежа считалась промышленным и культурным центром района. Крупнейшее предприятие города — целлюлозно-бумажный комбинат — являлось ведущим в СССР предприятием по производству бумажной тары.

30 июня 1978 года пущен в эксплуатацию завод по производству железобетонных изделий (закрыт в 1990-е годы).

Население города

Власть и политика

Местное самоуправление 
Местное самоуправление составляют:
 Совет Сегежского городского поселения. Состоит из 20 депутатов, избираемых населением поселения на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам, образуемым по единой норме представительства, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий Совета составляет 5 лет;
 Глава Сегежского городского поселения. Избирается гражданами на муниципальных выборах сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;
 Местная администрация Сегежского городского поселения;
 Ревизионная комиссия.

Районные органы власти 
В Сегеже также находятся законодательные и исполнительные органы власти Сегежского района — Совет и администрация района. Здание администрации района расположено на улице Ленина, д. 9А.

Судебную власть на всей территории района осуществляет Сегежский городской суд.

Экономика 

Крупнейшее и градообразующее предприятие города — Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат. С 2014 года АО «Сегежский ЦБК» входит в состав Segezha Group корпорации АФК Система. Сегежский ЦБК обеспечивает работой около двух тысяч жителей Сегежи.

В 2014 году Сегежа включена в список моногородов Российской Федерации, имеющих риски ухудшения социально-экономического положения.

Транспорт

Автомобильный 
Западнее города проходит автодорога федерального значения   «Кола», ведущая на юг к городам Петрозаводск, Лодейное Поле и Санкт-Петербург, и на север к городам Кемь, Кандалакша, Мурманск, Киркенес (Норвегия).

В городе имеется пригородное и междугороднее автобусное сообщение. Автовокзал расположен в центре города на улице Спиридонова. Автобусные маршруты связывают с Петрозаводском, Костомукшей, Пертозером, Вачей, Полгой, Надвоицами).

Железнодорожный 

Через город пролегает железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск, относящаяся к Октябрьской железной дороге. В центре города находится железнодорожная станция «Сегежа». На станции ежедневно останавливаются пассажирские поезда, следующие по маршрутам Мурманск—Санкт-Петербург и Мурманск—Москва.

В 2006 году построен новый железнодорожный вокзал. До его ввода в эксплуатацию пассажирские операции выполнялись в старом деревянном здании дореволюционной постройки, расположенном южнее.

Водный 
Пристань на Беломорско-Балтийском канале (в настоящее время пассажирских линий нет, в 1950—80-х годах действовала линия Надвоицы-Сегежа-Валдай-Полга).

Аэродром 
В северной части города, между посёлком Птицефабрики и Надвоицким шоссе, сохранилось лётное поле аэродрома Сегежа. Летное поле с прилегающей территорией занимает территорию в 25 гектаров. Был создан в начале 1940-х годов как полевой аэродром. Строился силами работников лесобумхимкомбината и заключённых. В 1960-е — 1980-е годы осуществлялись рейсы на Петрозаводск, Архангельск, Валдай и Калевалу. В 2021 году Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия объявило аукцион о продаже заброшенного аэродрома.

Символика 
Герб города утвержден решением сессии Сегежского городского Совета от 9 февраля 2000 г. и представляет собой геральдический щит в обрамлении золотистого цвета, аналогичном обрамлению герба Карелии, на поле которого в трех долях воспроизводятся цвета Государственного флага Республики Карелия, в центре щита — образ стилизованной ели, переходящий в рулон бумаги.

В настоящее время проводится конкурс на лучшее изображения флага и герба Сегежского городского поселения. В качестве основных элементов символики решено использовать изображение ели переменного цвета и металла, выдернутой с корнем, на серебряном и лазуревом фоне.

Образование 
В городе четыре общеобразовательные школы, вечерняя школа.

Среднее профессиональное образование предоставляет «Северный колледж». Колледж готовит по специальностям: машинист машин по производству бумаги и картона, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, токарь на станках с числовым программным управлением, повар, кондитер, специалист гостиничного дела, коммерция, экономика и бухгалтерский учёт, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Дополнительное образование предоставляют: Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, Центр творчества детей и юношества. Действует Центр развития образования Сегежского муниципального района.

Также в Сегеже существует детский дом — «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5».

Культура 
В городе работает муниципальное учреждение культуры Музейный центр города Сегежи, созданный в 1983 году. Основу коллекций составляют предметы и документы по истории Сегежи и Сегежского ЦБК. Расположен в здании бывшего Дома культуры Бумажников, постройки 1938 года, принадлежавшего Сегежскому ЦБК.

С 1997 года в Сегеже ежегодно во второй половине июля проводится рок-фестиваль «Рыбка». В нём участвуют местные группы, гости из Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги и др. городов Карелии, а также из Архангельска, Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга и даже с Украины и из Белоруссии. В числе участников «Рыбки» — группы «Абвиотура», «Разные Люди», «Оргия Праведников», «Пилот», «The Dartz», «Кома», «Бони НЕМ», «Этника», «Бригадный Подряд», «Револьвер» и даже «Ранетки».

Здравоохранение 
В городе действует Сегежская центральная районная больница Министерства здравоохранения Республики Карелия. Также работают районная поликлиника и детская поликлиники.

Спорт 
Основной спортивный комплекс — Дворец спорта, расположенный в западной части города на улице Лесокультурная. Был открыт 6 октября 1971 года и вначале назывался  «Дворец спорта бумажников». В здании имеются большой зал для игр, тренажёрный зал, зал для настольного тенниса, художественной гимнастики и фитнеса, бассейн на 6 дорожек по 25 метров. 

На соседней улице Солунина находится стадион. В 2019-2021 годах стадион был реконструирован. Он оборудован трибунами на 1000 мест. На стадионе есть легкоатлетические площадки и футбольное поле с синтетическим газоном, открытое в 2008 году. 

Также на ул. Солунина, рядом со стадионом, расположена хоккейная площадка. Она была построена в 2019-2020 годах.

В центре города на ул. Мира находится Детско-юношеская спортивная школа. 

Футбольная команда «Сегежа» участвует в чемпионате Республики Карелия по футболу. Также есть хоккейный клуб «Сегежа», принимавший в 2010 году участие в турнире по хоккею с шайбой среди ветеранов памяти Е. Д. Мишакова. Также активна детская хоккейная команда «Сегежские волки» и Сегежский клуб киокусинкай каратэ.

Связь

Интернет 
Доступ к Интернету в городе предоставляют компании «Ситилинк», ПАО «Ростелеком», «ТТК-Северо-Запад».

Кабельное телевидение 
Услуги цифрового кабельного телевидения предоставляет «Ситилинк» , Ростелеком.

СМИ 
В Сегеже и в Сегежском районе работает телерадиокомпания «ТВ-Сегежа» ЗАО «ТВ-Контакт». С 1992 года телекомпания «ТВ-Сегежа» ЗАО «ТВ-Контакт» осуществляет вещание на 6 телевизионном канале на основании лицензии связи. По договору с московским каналом «ТВ Центр» осуществляется ретрансляция этого канала на территории Сегежи.

В соответствие с сеткой вещания телекомпания «ТВ-Сегежа» производит и выпускает в эфир собственные информационные программы: «Вести Сегежи», «Тема дня», «Власть и мы» и др. Аудитория телеканала «ТВ-Сегежа» — население города Сегежи. Также здесь работает телекомпания «Ника Плюс Сегежа», которая выпускают передачу «Новости Сегежи» и рекламу собственного производства.

С 2009 года ЗАО «ТВ-Контакт» осуществляет ретрансляцию на территории Сегежского района радиостанции «Авторадио» на волнах «Радио-Контакт» 104,2 FM. «Радио-Контакт» транслирует информационные и рекламные программы собственного производства. Слушатели «Радио-Контакт» — жители Сегежского района. Кроме того, «Авторадио» звучит на участке автомагистрали «Кола» протяженностью 150 км. Также в Сегеже работают радиостанция «Русское радио» и «Европа Плюс».

С 1946 года в Сегеже издается районная общественно-политическая газета «Доверие» (прежние названия — «Сталинский путь», затем «Ленинец», современное название получила в 1992 году). Она освещает события, произошедшие в городе и районе за прошедшую неделю. Кроме того, существует бесплатное рекламно-информационное издание «Сегежский курьер», периодичность выхода — 2 раза в месяц, тираж — 12 000 экз. Также с 1941 по 2010 год выходила газета «Сегежский бумажник» (выпуск прекращен по решению учредителя издания).

Учреждения ФСИН 

В 4-х километрах на север от центра Сегежи, на ул. Лейгубская находится Исправительная колония № 7 УФСИН РФ на 1342 заключённых.

В мае 2009 года в исправительной колонии № 7 было организованно и начало работать федеральное профессиональное училище — ФБОУ НПО «Профессиональное училище № 30». Организовал училище и руководил им Л. А. Василюк, перешедший из школы № 4 г. Сегежи, также с должности директора.

Рядом с исправительной колонией № 7 расположен следственный изолятор — учреждение ИЗ 10/2 (ранее ИЗ 6/3).

Памятники истории 
 Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В могиле захоронено 569 воинов, основную часть составляют бойцы 32-й армии Карельского фронта. В конце 1950-х годов на могиле установлена скульптура солдата.
 Могила Героя Советского Союза А. Е. Румянцева и могила полного кавалера орденов Славы С. Е. Льдинина на городском кладбище.

Известные уроженцы 
 Шпаликов, Геннадий Фёдорович — советский поэт, кинорежиссёр, киносценарист.

Города-побратимы 
  Лиекса, Финляндия

Галерея

Примечания

Литература 
 Автономов В. Сегежа. — Петрозаводск, 1980.
 Омельяненко Т. М. Сегежа. Страницы истории. — Петрозаводск, 2000.
 Патуров Л. А. Сегежа. — Петрозаводск: «Карелия», 1981. — 132 с. — (Города и районы Карелии)
 Яблочков В. А. Сегежа. — Петрозаводск, Госиздат КАССР, 1957. — 31 с. с илл. и карт.
 Сегежа: Рек. указ. лит. / Гос. публ. б-ка КАССР: Сост. С. Н. Исакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Петрозаводск: Б. и., 1984. — 19 с. — (Города Карелии).

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сегежского городского поселения
 Сегежа и Сегежский муниципальный район
 Сайт о городе Сегежа
 Топографические карты

 Информационный портал города Сегежа
 Сегежа. Обзорная статья на сайте «Губернія Daily»

Районные центры Карелии
 
Населённые пункты Сегежского района